Mark Edmondson e Kim Warwick hanno battuto in finale Shlomo Glickstein e Hans Simonsson 6–3, 6–4, 6–7, 6–3.

Teste di serie

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Henri Leconte /  John Fitzgerald (terzo turno)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (terzo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (semifinali)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (Campioni)

 Broderick Dyke /  Wally Masur (primo turno)
 Francisco González /  Matt Mitchell (quarti di finale)
 Steve Meister /  Eliot Teltscher (terzo turno)
 Tony Giammalva /  Blaine Willenborg (quarti di finale)
 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis /  Chris Lewis (primo turno)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (terzo turno)
 Shlomo Glickstein /  Hans Simonsson (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1985